Irving School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Irving School (Arizona), ID-Nr. 00001323
 Irving School (Minnesota), ID-Nr. 92001611